Wimbledon Championships 1886 var den tiende udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 3. – 17. juli 1886.

I herresingle sejrede William Renshaw for sjette år i træk efter sejr over Herbert Lawford på 6-0, 5-7, 6-3, 6-4, og han vandt også herredoubletitlen sammen med sin tvillingebror Ernest Renshaw, idet de i finalen vandt over Claude Farrer og Arthur Stanley med 6-3, 6-3, 4-6, 7-5. I damesinglefinalen vandt Blanche Bingley med 6-3, 6-3 over Maud Watson.

I forhold til tidligere år var stillingen som referee blevet overtaget af Julian Marshall, der erstattede den hidtidige referee, Henry Jones.

Resultater

Herresingle 

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 24 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, William Renshaw, spillede mod vinderen af All Comers-turneringen, Herbert Lawford, hvori de resterende 23 spillere spillede om retten til at møde mesteren i udfordringsrunden. Resultatet af udfordringsrunden blev, at den forsvarende mester, William Renshaw, besejrede Herbert Lawford med 6-0, 5-7, 6-3, 6-4 og dermed sikrede sig sin sjette af syv Wimbledon-titler i herresingle.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" spillede vinderen af All Comers-finalen, Herbert Lawford, mod den forsvarende mester, William Renshaw, om mesterskabet i herresingle.

All comers-turneringen

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af ni spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Blanche Bingley, der havde vundet all comers-turneringen, og som i finalen vandt 6-3, 6-3 over den forsvarende mester Maud Watson, og som dermed vandt den første af sine seks Wimbledon-titler.

All comers-turneringen

Herredouble 

Herredoubletitlen blev vundet af tvillingebrødrene William og Ernest Renshaw, som i finalen vandt over Claude Farrer og Arthur Stanley med 6-3, 6-3, 4-6, 7-5.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1886 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1886 

1886
Tennis i 1886